

Загорське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Загорське — селище, Неманський район, Калінінградська область